La comunità indigena di Panama chiamata anche Naso
 Il fiume Teribe presso cui vive la popolazione dei Naso
 La lingua teribe parlata dai Naso
Teribe – comune di Panamá nel Distretto di Changuinola (Provincia di Bocas del Toro)